Austrian Open 2017 steht für folgende Wettbewerbe:

 Austrian Open 2017 (9-Ball)
 Austrian Open 2017 (Tischtennis)
 Austrian Open 2017, Golf, siehe Austrian Open #Turnier 2017